Quinquin peut désigner :

 Radio-Quinquin, radio libre diffusée dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais de 1979 à 2013 ;
 SuperQuinquin, supermarché coopératif basé dans le quartier de Fives (Lille), créé en 2017.

Voir aussi